

Села:
 Настасівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Настасівка — Полтавська область, Лубенський район
 Настасівка — Харківська область, Лозівський район